Arapovac est un toponyme qui peut désigner :
 Arapovac, une localité de Croatie située dans la municipalité de Slunj, comitat de Karlovac.
 Arapovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Lazarevac et sur le territoire de la Ville de Belgrade.

Homonymie de toponyme